

Okręty 
 SMS D 10 – niemiecki niszczyciel
 HMS „Audacity” (D10) – brytyjski lotniskowiec eskortowy

Drogi 
 D10 – autostrada w Czechach
 D10 – droga krajowa w Chorwacji